Der Hauptmann von Köpenick (peça), de Carl Zuckmayer

Filmes
 Der Hauptmann von Köpenick (1931)
 The Captain from Köpenick (1941), produção estadunidense baseada na mesma peça
 Der Hauptmann von Köpenick (1956)
 Der Hauptmann von Köpenick (1997)